Para Viver um Grande Amor (livro)
Para Viver um Grande Amor (filme)
Para Viver um Grande Amor (trilha sonora)

Desambiguações de artes